Владимир Станиславович Меровщиков (13 января 1956, Красногвардейское, Крымская область) — советский и российский футболист, выступавший на позиции вратаря, российский футбольный тренер. Сыграл 32 матча в высшей лиге СССР. Мастер спорта СССР (1984).

Биография 
С семи лет начал заниматься футболом в ДЮСШ «Металлург» (Череповец). На взрослом уровне начал выступать в 1974 году в составе вологодского «Динамо» во второй лиге, сыграл за команду не менее 60 матчей.

В 1979 году перешёл в воронежский «Факел», выступавший в первой лиге. Поначалу был дублёром Андрея Ширяева, но постепенно вытеснил его из состава. В 1984 году вместе с командой стал победителем турнира первой лиги и полуфиналистом Кубка СССР. В сезоне 1985 года сыграл в высшей лиге 32 матча из 34-х проведённых командой, дебютный матч на высшем уровне провёл 3 марта 1985 года против ленинградского «Зенита». После вылета из высшей лиги продолжал играть за «Факел» до лета 1988 года. Всего сыграл за воронежскую команду 225 матчей в первенствах страны.

После ухода из «Факела» выступал за тамбовский «Спартак», воронежский «Буран», польский клуб «Олимпия» (Эльблонг), а также в низших дивизионах России за «Иргиз» (Балаково), димитровградскую «Ладу» и «Лебединец» (Губкин). В 1994 году перешёл в «Локомотив» (Лиски), в котором спустя несколько лет завершил свою карьеру. Последний матч на профессиональном уровне сыграл в 40-летнем возрасте.

После окончания игровой карьеры работал тренером в лискинском «Локомотиве» и череповецких клубах «Северсталь» и «Шексна». В 2001 году в течение шести туров исполнял обязанности главного тренера «Северстали». Выступает в соревнованиях ветеранов по футболу и мини-футболу, неоднократно был призёром чемпионата Вологодской области, признавался лучшим вратарём соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Меровщиков. У меня уже две тренерские лицензии

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Буран»
Игроки ФК «Олимпия» Эльблонг
Игроки ФК «Иргиз»
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Локомотив» Лиски
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Шексна»